United Workers Party – Partito Unito dei Lavoratori, partito politico santaluciano
 United Workers Party – Partito Unito dei Lavoratori, partito politico statunitense
 United Workers' Party – Partito Unito dei Lavoratori, partito politico dominicense
 Universal Windows Platform – componente di Windows 10
 University of Wisconsin-Parkside – università statunitense